Stir Crazy ist

 Der Originaltitel des Films Zwei wahnsinnig starke Typen von Sidney Poitier (1980)
 Stir Crazy (Album), Jazzalbum von Ingrid Laubrock und Tom Rainey (2020)